

Codici 
 U3 – codice vettore IATA di Avies

Informatica 
 U3 – standard per chiavi USB

Trasporti 
Nei paesi di lingua tedesca le linee della metropolitana (U-Bahn) vengono spesso contrassegnate da una U iniziale e un numero progressivo:
 U3 – linea della metropolitana di Amburgo (Germania)
 U3 – linea della metropolitana di Berlino (Germania)
 U3 – linea della metropolitana di Francoforte sul Meno (Germania)
 U3 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera (Germania)
 U3 – linea della metropolitana di Vienna  (Austria)